HMS Hawke, ha sido el nombre recibido en total por seis buques de la Royal Navy británica, en memoria de la forma arcaica de escribir halcón en inglés. Los dos últimos buques sin embargo, recibieron su nombre en memoria de Edward Hawke, primer Barón Hawke, y hubo otro más planeado:
 fue un navío explorador botado en 1593. su destino, es desconocido. 
 fue un queche armado con 8 cañones botado en 1655 y vendido en 1667. 
 fue un brulote armado con 8 cañones botado en 1690 y hundido como cimentación en 1712. 
 fue una balandra armada con 8 cañones botada en 1721 y hundida en 1739. 
 fue puesto en grada como navío de línea de 74 cañones, pero su proyecto fue alterado a 60 cañones antes de su botadura en 1820. fue modernizado con propulsión por hélice en 1855 y desguazado en 1865. 
 fue un crucero protegido de clase Edgar botado en 1891. Se vio envuelto en una colisión con el transatlántico RMS Olympic en 1911. El HMS Hawke fue hundido por un U-boat en 1914. 
HMS Hawke debería haber sido un crucero de clase Minotaur, fue puesto en grada en 1943, pero fue cancelado en 1945 y fue desguazado sobre las gradas. 

Nombres de buques británicos